Бєловський район — назва окремих адміністративно-територіальних одиниць у Російській Федерації.

:
 Бєловський район — район у Курській області
 Бєловський район — район у Кемеровській області